2-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 2-й меридиан восточной долготы
 2-й меридиан западной долготы

См. также 
 2-я параллель